Breakthrough (Pierre Moerlen's Gong), een muziekalbum van Pierre Moerlen's Gong
Breakthrough (Colbie Caillat), de tweede cd van Colbie Caillat
Breakthrough (1979), een oorlogsfilm uit 1979 onder regie van Andrew V. McLaglen
Breakthrough (2019), een biografische film uit 2019 onder regie van Roxann Dawson
The Breakthrough, een album van Mary J. Blige
Breakthru, een nummer van Queen van het album The Miracle